Junio Baso puede referirse a:

 Junio Annio Baso, cónsul romano.
 Junio Baso, prefecto romano, hijo de Junio Annio Baso.
 Basílica de Junio Baso, basílica edificada por orden de Junio Annio Baso.
 Sarcófago de Junio Baso, sarcófago paleocristiano perteneciente a Junio Baso.